

Patronymie
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Johannes Cuno, (1462-1513), dominicain et humaniste allemand de l'époque de la Renaissance.
 Kurt Cuno (1896-1961) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Wilhelm Cuno (1876-1933) est un homme politique allemand.
Cabinet Cuno: gouvernement du nom du chancelier Wilhelm Cuno

Astronomie
 (4183) Cuno est un astéroïde Apollo, aréocroiseur et cythérocroiseur.

Homonymie
Homonymie de patronyme